Кубок Казахстана по футболу 2016 года — 25-й розыгрыш национального Кубка, в котором принял участие 21 клуб.

Предварительный раунд турнира стартовал 21 марта 2016 года. Финальный матч прошёл 19 ноября 2016 года на Центральном стадионе г. Алма-Ата. Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы-2017/18.

Участники

Расписание 
Расписание Кубка Казахстана-2016:
 Предварительный раунд — 21-29 марта 2016 года
 1/8 финала — 27 апреля 2016 года
 1/4 финала — 25 мая 2016 года
 1/2 финала — 21 сентября-6 ноября 2016 года
 Финал — 19 ноября 2016 года

Предварительный раунд

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 1 апреля. Матчи 1/8 финала состоялись 27 апреля. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 
Жеребьёвка прошла 29 апреля. Матчи 1/4 финала состоялись 25 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок Казахстана на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана 
 Кубок Казахстана на официальном сайте федерации футбола Казахстана 

Футбол в Казахстане в 2016 году
Казахстан